Miejscowości w Polsce
 Meszno – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Michów 
 Meszno – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Garbów 
 Meszno – osada leśna w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Garbów 
 Meszno – wieś w województwie opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Otmuchów
 Meszno – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Dubeninki
 Kolonia Meszno – kolonia wsi Meszno w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Michów

Inne
 Meszno – przystanek kolejowy w miejscowości Meszno, w województwie opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Otmuchów
 Meszno – przystanek kolejowy w miejscowości Meszno, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Dubeninki
 Meszno – dawna gromada

Zobacz też
 Meszna, Meszne, Mešno